B 32 steht für:

 die Bundesstraße 32 in Deutschland
 die Gföhler Straße in Österreich

B-32 steht für:
 Consolidated B-32, ein schwerer viermotoriger Bomber der US Army Air Forces im Zweiten Weltkrieg
 Stocznia Szczecińska B-32, den ersten Nachkriegs-Schiffstyp der Stettiner Werft
 einen VW-Bus T3 mit einem luftgekühlten 3,2-l-Sechszylinder-Boxermotor von Porsche

B32